Пантелеймон Григорьевич Суханов (1874—?) — русский военачальник, генерал-лейтенант Генерального штаба. Герой Первой мировой войны.

Биография 
В службу вступил в 1892 году после окончания Сибирского кадетского корпуса. В 1894 году после окончания Константиновского военного училища по I разряду произведён в подпоручики и выпущен в Енисейский 94-й пехотный полк. В 1897 году произведён в поручики, в 1901 году в штабс-капитаны.

В 1902 году окончил Николаевскую военную академию по I разряду произведён в капитаны с причисление к Генеральному штабу — командир роты Каспийского 148-го пехотного полка. 

С 1904 года участник Русско-японской войны в должности старшего адъютанта штаба 37-й пехотной дивизии. С 1905 года старший адъютант штаба 23-й пехотной дивизии, был ранен и в период войны награждён рядом боевых наград.  

С 1907 года подполковник — штаб-офицер для поручений при штабе 19-го армейского корпуса. С 1911 года полковник — начальник штаба III округа, с 1913 года II округа  Отдельного корпуса пограничной стражи.

С 1914 года участник Первой мировой войны — начальник штаба 76-й пехотной дивизии. С 1915 года командир 11-го Финляндского стрелкового полка. С 1916 года генерал-майор — начальник штаба 3-й пехотной дивизии. Высочайшим приказом от 25 июня 1916 года за храбрость награждён орденом Святого Георгия 4-й степени:
Высочайшим приказом от 15 ноября 1916 года за храбрость награждён Георгиевским оружием: 
С 1917 года начальник штаба 32-го армейского корпуса. С 5 мая 1917 года командир  105-й пехотной дивизии. С 12 августа 1917 года командующий 45-го армейского корпуса. Высочайшим приказом от 23 августа 1917 года произведён в генерал-лейтенанты. С 13 ноября 1917 года по  январь 1918 года командующий 5-й армии Юго-Западного фронта.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени (ВП 1904)
 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (ВП 1906)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (ВП 1906)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП 1906)
 Орден Святой Анны 2-й степени (ВП 1908)
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (ВП 28.06.1915)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП 25.06.1916)
 Георгиевское оружие (ВП 15.11.1916)

Примечания

Литература 
 
 
 Залесский К. А. Кто был кто в Первой мировой войне. - , 2003 г.
 Ганин А. В. Корпус офицеров Генерального штаба в годы Гражданской войны 1917-1922 гг. - , 2010 г.
  по военному ведомству//Разведчик/Русский Инвалид на 1914—1917 г.

Ссылки 
 
  Суханов, Пантелеймон Григорьевич. // Георгиевские кавалеры Великой войны

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Выпускники Сибирского кадетского корпуса
Выпускники Константиновского военного училища
Выпускники Николаевской военной академии
Военачальники Первой мировой войны